Herman Georg van Limburg Stirum (1540 - 27 augustus 1574) was graaf van Limburg-Styrum en graaf van Bronckhorst en een zoon van Georg van Limburg Stirum en Ermgard van Wisch.

Herman Georg trouwde op 29 september 1557 met Maria van Hoya (1534 - 28 februari 1612). Zij was de dochter van Joost II van Hoya en gravin Anna Magdalena van Gleichen.
Maria en Herman Georg hadden de volgende kinderen:
 Joost graaf van Limburg Stirum, heer van Wisch, Borculo en Lichtenvoorde (Borculo, 19 april 1560-Kasteel De Wildenborch, 7 augustus 1621)
 Mechteld van Limburg Stirum (Borculo, 18 juli 1561 - Gemen, 24 augustus 1622), zij trouwde op 4 augustus 1592 op het kasteel Styrum met graaf Hendrik van Holstein-Schauenburg (kasteel Horneburg (21 februari 1566 - 15 oktober 1597), gesneuveld tijdens het beleg van Groenlo).
 Georg van Limburg Stirum (Styrum, (21 augustus 1562 - september 1562 4 weken oud)
 Agnes van Limburg Stirum (Kasteel De Wildenborch, (18 september 1563 - Vreden, 2 januari 1645) Abdis van de stiften Vreden, Borghorst, Elten (1603) en Freckenhorst (1614)
 Maria van Limburg Stirum (Borculo (21 februari 1566 - Freckenhorst in Münsterland, 13 februari 1624) begraven te Millendonck, zij trouwde op 2 juni 1596 met Johan VIII van Mirlaer heer van Myllendonk en Drachenfels (ca. 1550 - 1 mei 1621). Hij was de zoon van Diederik II van Mirlaer en Theodora van Bronckhorst-Batenburg.
 Johan van Limburg Stirum (Borculo, 13 april 1567 - Terborg, 6 november 1613), trouwde op 26 mei 1612 met Walburga Anna van Daun-Falkenstein (3 november 1580 - 26 juni 1618). Zij was de dochter van Wirich VI van Daun, graaf van Falkenstein en Lisia van Manderscheid-Blankenheim.
 Erik van Limburg Stirum (Borculo (2 september 1570 - kasteel Styrum 25 augustus 1630)
 Herman van Limburg Stirum (Borculo, 14 maart 1574 - Borculo, ca. 1583)

Limburg Stirum
Limburg, Herman